Муе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр, кантон Сен-Готьє
 Муе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр, департамент Ендр, кантон Неві-Сен-Сепюльшр
 Муе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара